Ел Сијелито има више значења:

 Ел Сијелито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито, Буенависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијелито (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сијелито (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику